est un dessin animé de la série des Donald produit par Walt Disney pour RKO Radio Pictures, sorti le .

Synopsis 

Dans une fête foraine, leurré par les machines indiquant la force, Donald se croit terriblement fort et accepte de se battre contre Pat, dans l'espoir de gagner 500$...

Fiche technique 

 Titre original : Canvas Back Duck 
 Série : Donald Duck
 Réalisateur : Jack Hannah
 Scénaristes : Jack Kinney et Bill Berg
 Animateurs : Al Coe, George Kreisl, Bill Justice et Volus Jones
 Effets visuels : Dan McManus
 Layout : Yale Gracey
 Background : Ray Huffine
 Musique : Oliver Wallace
 Voix : Clarence Nash (Donald) et Billy Bletcher (Pat)
 Voix françaises : Sylvain Caruso (Donald et ses Neveux) et Michel Vocoret (Pat)
 Producteur : Walt Disney
 Société de production : Walt Disney Productions
 Distributeur : RKO Pictures
 Date de sortie : 
 Format d'image : couleur (Technicolor)
 Son : Mono (RCA Photophone)
 Durée : 6 min
 Langue : 
 Pays :

Commentaires

Titre en différentes langues 
D'après IMDb :
 Suède : Råskinnet Kalle Anka

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1953
Court métrage de Donald Duck
Film avec une musique composée par Oliver Wallace
Série Donald Duck